Alessandro Volta, inventor italiano do século XVIII

Rios e lagos
 Lago Volta no Gana
 A Região do Volta no Gana, rodeando o Lago Volta
 Burkina Faso, o país anteriormente denominado Alto Volta
 O Rio Volta

Música 
 Volta (álbum de Ana Cañas)
 Volta (álbum de Björk)
 Volta (álbum de Livre Arbítrio)

Desambiguação